UEFA-Kvalifikationen til VM i fodbold 2022, er en kvalifikationsturnering for landshold, der er medlemmer af UEFA. I alt 13 pladser til slutrunden tildeles UEFA hold.

Kampdage
Nedenfor ses planen over kvalifikationskampene til VM i fodbold 2022.

Grupper

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Gruppe I

Gruppe J

Play-offs

Route A 
Schema

Semifinaler

Finale

Route B 
Schema

Semifinaler

Finale

Route C 
Schema

Semifinaler

Finale

Topscorere

Referencer 

Fodbold i 2021
Fodbold i 2022
UEFA